Ofélia (personagem) —  personagem de Hamlet
Ofélia (satélite) — satélite de Urano
Ofélia (canto) — técnica de cantar desafinado

Pessoas
Ofélia Anunciato — culinarista brasileira

Desambiguação